Собаче серце — назва низки творів мистецтва.

Література 
 «Собаче серце» — повість Михайла Булгакова.

Фільми 
 «Собаче серце» — спільний італо-німецький фільм 1976 року, екранізація повісті Булгакова.
 «Собаче серце» — радянський фільм 1988 року, екранізація повісті Булгакова.

Музика 
 «Собаче серце» — міні-альбом.